Stanisław Balicki (? – 1545) – rotmistrz królewski
 Stanisław Witold Balicki (1909–1978) – polonista, dyrektor Teatru Polskiego